Das Dameneinzel der Australian Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Serena Williams, die erneut das Finale erreichte. Dort unterlag sie Angelique Kerber mit 4:6, 6:3 und 4:6, die damit ihren ersten Grand-Slam-Titel gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand vom 14. bis zum 16. Januar 2016 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2016